El Paraíso (span. für „das Paradies“) ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Argentinien:
 El Paraíso (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 El Paraíso (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán, Argentinien

in Ecuador:
 El Paraíso (El Oro), Parroquia rural in der Provinz El Oro in Ecuador
 El Paraíso (Huaquillas), Parroquia urbana im Kanton Huaquillas, Provinz El Oro

in El Salvador:
 El Paraíso (Chalatenango), Municipio im Departamento Chalatenango, El Salvador

in Honduras:
 El Paraíso (Copán), Municipio im Departamento Copán, Honduras
 El Paraíso (El Paraíso), Municipio im Departamento El Paraíso, Honduras
 Departamento El Paraíso, Departamento in Honduras

in Mexiko:
 El Paraíso (Catazajá), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Paraíso (Juárez), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Paraíso (Las Margaritas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Paraíso (Sabanilla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Paraíso (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 El Paraíso (Atoyac de Álvarez), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 El Paraíso (Ayutla de los Libres), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 El Paraíso (Hidalgo), Ort im mexikanischen Bundesstaat
 El Paraíso (Oaxaca), Ort im mexikanischen Bundesstaat
 El Paraíso (Querétaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat
 El Paraíso (Isla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 El Paraíso (Jesús Carranza), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz

El Paraíso steht für:

 El Paraíso (Peru), eine archäologische Fundstätte bei Lima, Peru
 El Paraíso (Film), argentinischer Spielfilm von 1953, Regie: Karl Ritter
 El Paraíso (Fernsehserie), argentinische Fernsehserie (2011/12)
El Paraíso Records, Label der Stoner-Rock-Band Causa Sui und verwandter Musikprojekte